Жажда скорости — название нескольких фильмов:
 Жажда скорости (фильм, 2007)
 Жажда скорости (фильм, 2014)

См. также 
 Мишель Вальян: Жажда скорости
 Need for Speed